Solando pra você cantar e dançar II é um álbum de Mastruz com Leite.

Faixas 
 Meu Vaqueiro, Meu Peão
 Amor Verdadeiro
 Baião de Dois / Cavalo Lampião
 Meio Dia
 Viajante Forrozeiro
 Pneu Furado
 Flor do Manmulengo
 Leito da Saudade / O Peste / Passeando Pelo Sertão
 Meu Estrangeiro / Espaço Sideral
 Coragem Pra Falar
 No Voo da Asa Branca / Mulher de Gado
 Casa Separada / Só No Nane Nane
 Desculpa Esfarrapada
 Brincar de Amar
 Filha do Sol / Os Dez Mandamentos
 Fã de Eliane / Esmeralda

Álbuns de 1998
Álbuns de Mastruz com Leite
Álbuns de forró
Álbuns em língua portuguesa